Hauttmann ist der Familienname einer deutschen Künstlerfamilie:

 Ludwig Heinrich Matthias Hauttmann (1796–1861), deutscher Maler
 Johann Baptist Hauttmann (1756–1832), deutscher Maler
 Johann Michael Hauttmann († 1762), deutscher Bildhauer
 Johann Nepomuk Hauttmann (1820–1903), deutscher Bildhauer 
 Max Hauttmann (1888–1926), deutscher Kunsthistoriker
 Minna Hauttmann (1840–1886), deutsche Malerin
 Richard Hauttmann (1865–1943), österreichisch-deutscher Hüttendirektor

Siehe auch:
 Hautmann